Ву́лиця Вагиле́вича — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Вагилевича — вулиця в місті Дрогобич.
 Вулиця Вагилевича — вулиця в місті Івано-Франківськ.
 Вулиця Вагилевича — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Вагилевича — вулиця в місті Стрий.
 Вулиця Вагилевича — вулиця в місті Тернопіль.

Вулиці, названі на честь людей